Franz Wagner (né en 2001), joueur allemand de basket-ball ;
Franz Wagner (1911-1974), joueur et entraîneur de football autrichien.